Vioolconcert nr. 1 (Haydn), een compositie van de Oostenrijkse componist Joseph Haydn
 Vioolconcert nr. 1 (Penderecki), een compositie van de Poolse componist Krzysztof Penderecki
 Vioolconcert nr. 1 (Prokofjev), een compositie van de Russische componist Sergej Prokofjev
 Vioolconcert nr. 1 (Rasmussen), een compositie van de Deense componist Sunleif Rasmussen
 Vioolconcert nr. 1 (Röntgen)
 Vioolconcert nr. 1 (Sinding)
 Vioolconcert nr. 1 (Sjostakovitsj), een compositie van de Russische componist Dmitri Sjostakovitsj
 Vioolconcert nr. 1 (Szymanowski), een compositie van de Poolse componist Karol Szymanowski
 Vioolconcert nr. 1 (Tisjtsjenko)